Franz Mayrhofer ist der Name folgender Personen: 

* Franz Mayrhofer (Notar) (1850–1920), österreichischer Notar
 Franz Mayrhofer (Politiker) (1886–1962), österreichischer Politiker (CSP/ÖVP)
 Franz Mayrhofer (Journalist) (* 1937), österreichischer Journalist 

Siehe auch:
 Franz Mayerhofer
 Franz Maierhofer (1897–1943), deutscher Politiker (NSDAP)